

Patronyme 
 Antoine Durrleman, haut fonctionnaire français
 Eva Durrleman, infirmière française
 Freddy Durrleman, pasteur français
 Valdo Durrleman, pasteur et théologien français

Patronyme français